

Geografia

Austria 
 Wiesing – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Schwaz

Niemcy 
 Wiesing – dzielnica Rodinga
 Wiesing – dzielnica Viechtach

Osoby 
 Lambert Wiesing – niemiecki filozof